Par2 est un format de fichiers utilisé par Parchive
PAR2 est l'acronyme de Protease-Activated Receptor-2 (récepteur activé par la protéase)